Jazz může znamenat:

jazz – hudební proud
jazz dance – krátké označení pro tanec
Jazz (album) – album skupiny Queen (1978)
Jazz (DVD) – DVD Ivy Bittové a Idy Kelarové (2008)
Jazz (román) – román Toni Morrisonové (1992)
 ČRo Jazz – rozhlasová stanice Českého rozhlasu